Kabinett Schmitt steht für folgende Regierungen Badens:
 Kabinett Schmitt I (1928 bis 1929)
 Kabinett Schmitt II (1929 bis 1930)
 Kabinett Schmitt III (1931 bis 1933)

Siehe auch:
 Kabinett Schmidt
 Kabinett Schmid